Jan Johansen – norweski kajakarz
 Jan Johansen – szwedzki piosenkarz